Split Mountain – wybitny szczyt w USA, w środkowej części stanu Kalifornia, położony około 20 km na południowy zachód od miasta Big Pine, na granicy hrabstw Inyo i Fresno w Kings Canyon National Park. Split Mountain jest jednym z najwyższych szczytów gór Sierra Nevada, a najbliższym znaczącym szczytem jest leżący 10 km na północny zachód Mount Sill. Nazwę szczyt zyskał ze względu na wyraźnie podzielony wierzchołek (ang. split).

Przypisy 

Szczyty Kalifornii
Szczyty w paśmie Sierra Nevada (Stany Zjednoczone)